Кли́мат Красноя́рска континентальный с относительно морозной зимой и жарким летом с малым количеством осадков. Среднегодовая температура — +2 °C; среднегодовое количество осадков — 465 мм.

Уровни 
В Красноярске можно выделить 3 основных уровня — прибрежный, основной и горный.

Прибрежный 
Поскольку Енисей имеет постоянную температуру +4, кислород и другие компоненты воздуха, растворяясь в воде, в зимнее время имеют существенно большую температуру, чем воздух на более высоком уровне, а в летнее время существенно ниже, чем на более высоком уровне. Это приводит к редкому явлению парения, по внешнему виду немного напоминающее туман.

По этой причине, если оценивать среднегодовую температуру воздуха Красноярска по верхнему слою Енисея и уровню «парения» воздуха над ним, то среднегодовая температура прибрежного Красноярска составляет около +4 градуса. Климат для этой зоны очень мягкий, со слабой амплитудой, близкий к морскому. В дальнейшем, вследствие глобального потепления, заливы Енисея перестанут замерзать и климат прибрежного Красноярска и Красноярска в целом станет ещё менее континентальным и ещё более напоминающий морской

Основной уровень 
Красноярск находится в зоне резко континентального климата в южной части Красноярского края. Континентальность климата в черте города несколько смягчается под влиянием незамерзающего зимой Енисея и Красноярского водохранилища. 
Благодаря континентальности климата часты значительные перепады суточных температур воздуха даже летом — 15-20 градусов между ночными и дневными температурами.

Температура воздуха 
Средняя температура воздуха в Красноярске по данным многолетних наблюдений составляет +1,2 °C. Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура +18,7 °C. Наиболее холодный месяц — январь, его средняя температура −16,0 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Красноярске в XXI веке — +36,4 °C (21 июля 2002 года). Самая низкая за всю историю наблюдений — −52,8 °C (8 января 1931 года). Абсолютный максимум был зафиксирован 15 августа 1901 года в Красноярске и его окрестностях — +40,1 °C.

В последние годы климат Красноярска стал мягче, и последний раз в текущем десятилетии столь низкие экстремальные температуры были зарегистрированы только в 2001 году −43,4 °C (8 января 2001 года). В этом же году в Красноярске был отмечен абсолютный минимум февраля (−41,6 градусов) и мая (−11,2 градусов).

Вследствие резкой континентальности климата абсолютный месячный минимум температуры в Красноярске в ноябре на 0,7 градусов ниже, чем в феврале (−42,3 и −41,6 градусов соответственно), а абсолютный максимум температуры в апреле на 0,1 градусов выше, чем в сентябре (+31,4 и +31,3 градусов соответственно).

Большое количество солнечных дней в году смягчает зимние морозы и усиливает ощущаемую температуру летом. В городе и его спутниках температура часто достигает −25-−30 °C и ниже зимой, а также +30-+35 °C в летнее время. В июне и июле 2017 года температура повышалась до +38 °C.

Устойчиво положительная среднесуточная температура воздуха устанавливается в среднем 22 апреля, а устойчивая отрицательная температура — 2 октября.

Перемещено в другой раздел

Атмосферные явления

Характеристика сезонов года

Зима 
Зима в Красноярске характеризуется достаточно морозной погодой, часты оттепели. Осадки выпадают, как правило, в виде снега.
Зима в городе начинается в среднем в начале ноября с момента становления устойчивого снежного покрова и длится до последней декады марта, когда дневные температуры устойчиво становятся положительными, что вкупе с высокой солнечной радиацией, приводит к разрушению снежного покрова. Среднесуточная температура ниже −6 °C длится с 18 октября по 8 апреля ниже −10 °C — с 26 октября по 27 марта. А ниже −15 °C 9 ноября по 15 марта. 7 и 8 января температура может опуститься ниже −50 градусов (-52.1 и −52.8 градусов в 1931 году). Первый мороз ниже −20 градусов отмечен 16 октября, первый мороз ниже −30 градусов отмечен 5 ноября, первый мороз ниже −40 градусов отмечен 25 ноября. Последний мороз ниже −40 градусов отмечен 10 февраля, последний мороз ниже −30 градусов отмечен 12 марта, последний мороз ниже −20 градусов отмечен 8 апреля. Самым холодным днём года является 8 января. Максимум возможной высоты снежного покрова составляет в октябре 27 см, в ноябре 54 см, в декабре 55 см, в январе 58 см, в феврале 56 см, в марте 62 см, в апреле 61 см. Самый холодный декадный и суточный максимум температуры отмечается во второй декаде января.
В Красноярске различают следующие подсезоны зимы:
Первозимье — с 4 по 28 ноября;
Коренная зима — с 29 ноября по 7 марта;
Перелом зимы — с 8 марта по 22 марта;

Весна 
Весна наступает в третьей декаде апреля, когда дневные температуры устойчиво положительные и начинается быстрое разрушение снежного покрова. Среднесуточная температура переходит отметку в 0 °C, в среднем,9 апреля, отметку в 5 °C — 27 апреля, а отметку в 10 °C — 14 мая. Осадков выпадает больше, чем зимой, но относительная влажность воздуха ниже (58 % в апреле и 55 % в мае).Последний мороз ниже −30 градусов отмечен 12 марта. Последний мороз ниже −20 градусов отмечен 8 апреля. Последний мороз ниже −10 градусов отмечен 2 мая. Весной погода весьма изменчива: в отдельные годы уже в конце апреля возможны температуры до +30 градусов, несмотря на то что заморозки возможны в любой день мая. Высота снежного покрова в мае в начале месяца может достигать 24 см
Подсезоны весны:
Снеготаяние: 24 марта — 24 апреля
Оживление весны: 25 апреля — 9 мая
Разгар весны: 10 мая — 23 мая;
Предлетье: 24 мая — 8 июня

Лето 
Летняя погода устанавливается, в среднем, 9 июня, когда среднесуточная температура воздуха приближается к 15 °C. Лето характеризуется тёплой погодой и наибольшим количеством осадков. Лето в Красноярске характеризуется большими перепадами суточной температуры, а также периодическими наплывами охлаждённого северного воздуха. В начале июня 2015 года было замечено выпадение снежных осадков, а самая поздняя дата последнего заморозка-10 июня 1921 года (-1.1 градусов).11 июня-первый день, когда в Красноярске ни разу не отмечались заморозки. Самый тёплый день в году в среднем-15 июля, в этот же день отмечается самый тёплый суточный минимум температуры за год.
Подсезоны лета:
Начало лета — с 9 июня по 7 июля
Полное лето — с 8 июля по 31 июля;
Спад лета — с 1 августа по 20 августа

Осень 
Осень наступает в среднем 20 августа, когда температура опускается ниже 15 °C. Первого сентября температура опускается ниже 10 °C, а 18 сентября — ниже 5 °C.4 сентября-последний день, когда в Красноярске никогда не отмечались заморозки.

Первые заморозки в воздухе случаются, как правило, после первых чисел сентября, самый ранний заморозок (−0,5 °C) был отмечен 21 августа 2006 года, 30 августа 1981 года (-0.3 градусов), и 30 августа 2014 года (-1,1 градусов). Первый мороз ниже −10 градусов отмечен 2 октября. Высота снежного покрова в конце сентября может достигать 17 см. Самая первая дата первого заморозка в сентябре- 2 число.2 сентября-последний день, когда в Красноярске ни разу не отмечалось заморозков, с 2 сентября (кроме 4 числа) заморозки возможны в любой день.

Климатограмма

Температурные рекорды по дням 

Абсолютная максимальная и минимальная температура

Изменение климата 
В Красноярске наблюдается тенденция к росту средней температуры воздуха и количества осадков. В 1981—2010 годах относительно 1971—2000 годов средняя температура декабря понизилась на 0.6 градусов, а летних месяцев повысилась на 0.2 градуса. На текущий 21 век приходятся 3 месячных максимума температуры по месяцам: марта в 2017 году, мая в 2004 году и июля в 2003 году, а также абсолютный годовой максимум температуры, и 4 месячных минимума температуры; февраля и мая в 2001 году, августа в 2014 году и июля в 2018 году.

Примечания 

География Красноярска
Красноярск
География Красноярского края